Алмазов Олександр Іванович (1859—1920) — освітній діяч Російської імперії, історик релігії.
 Алмазов Олександр Маркович (1912—1966) — український вчений-гідрохімік, доктор географічних наук.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок